Андрей Ковтун:
 Ковтун, Андрей Александрович (род. 1968) — советский и украинский футболист, вратарь и футбольный тренер.
 Ковтун, Андрей Григорьевич (род. 1962) — российский дипломат, посол во Вьетнаме.
 Ковтун, Андрей Николаевич (1996 — 2022) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.